Niemcy:
 Frankfurt-Nieder-Erlenbach – dzielnica Frankfurtu nad Menem  
 Frankfurt-Nieder-Erlenbach – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem

Zobacz też:
 Erlenbach
 Nieder